Лампа с полым катодом — специальный вид ламп, используемый в атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) как источник излучения с линейчатым спектром и для настройки частоты у лазерных источников.

Лампы с полым катодом, как правило, представляют собой  стеклянный или кварцевый баллон, который заполнен инертным газом под низким давлением. Внутри этого баллона находятся два электрода — катод и анод. Катод имеет вогнутую форму и изготавливается из чистого металла. При подаче напряжения на электроды возникает тлеющий разряд с формированием положительно заряженных ионов газа-буфера. Эти ионы бомбардируют поверхность катода, выбивая из него атомы металла в газовую фазу. За счет столкновений с другими атомами они переходят в возбужденное состояние. При релаксации происходит процесс излучения света с длиной волны, характерной для соответствующего перехода электронов атома металла.

Таким образом, спектром излучения лампы с полым катодом является атомный спектр материала катода, который включает линии, испускаемые возбужденными атомами газа-наполнителя. Из этого спектра с помощью дифракционного монохроматора выделяется одна наиболее интенсивная линия, которая и применяется в определении элемента атомно-абсорбционным методом.

Основной недостатком таких ламп — возможность определения только одного элемента, однако существуют и многоэлементные лампы, в которых катод выполнен из сплава нескольких металлов, но они, по сравнению с обычными одноэлементными лампами,  обладают худшими эксплуатационными характеристиками.

Лампы с полым катодом является наиболее широко распространенным в ААС источником света. Такие лампы выпускаются для более чем 60 элементов, которые охватывают диапазон длин волн от 193,7 нм (As) до 852,1 нм (Cs).

Примечания 

Спектроскопия
Оптические приборы
Оборудование для физических экспериментов